John Finley ist der Name folgender Personen:

* John Finley (Musiker) (* 1945), kanadischer Singer-Songwriter

 John Park Finley (1854–1943), US-amerikanischer Meteorologe 

Siehe auch:
 John Finlay